Дзвинячка — топоним:

Украина 
 Дзвиняч — село,  Богородчанский район,  Ивано-Франковская область
 Дзвиняч — село,  Залещицкий район,  Тернопольская область

См. также 
 Дзвиняч Горишный — историческое село, существовавшее до 1946 года на берегах Сана
 Дзвиняч Дольны — деревня в Польше
 Дзвиняча — село,  Збаражский район,  Тернопольская область
 Дзвинячка — село,  Борщёвский район,  Тернопольская область